İmişli, une subdivision administrative d’Azerbaïdjan (raion).
 İmişli, une ville d’Azerbaïdjan du même raion.

Homonymie de localités